Иоганн I (; ок. 1242 — ) — герцог Брауншвейг-Люнебурга (совместно с братом Альбрехтом I) в 1252—1269 годах, с 1269 года первый правитель . Сын герцога Оттона I.

Биография 

В 1267 году Иоганн I и его старший брат Альбрехт I заключили договор о разделе совместных владений, доставшихся в наследство от отца. Сам раздел был произведен через два года. Иоганн I получил Люнебург, Ганновер и земли между Дайстером и Лейном, Альбрехт I — Брауншвейг, Вольфенбюттель, Калемберг и Гёттинген.

В 1270 году Иоганн I отвоевал у графов Шверина селение Ульцен, которому предоставил права города.

В 1273 году закрепил за Люнебергом монополию на торговлю солью в своих владениях.

Похоронен в монастыре святого Михаэлиса в Люнебурге.

Семья 
В 1265 году женился на Лиутгарде Гольштейнской (ум. после 1289), дочери графа Герхарда I фон Гольштейн-Итцехо. Дети:
 Оттон II Сильный (1266—1330)
 Матильда († после 1301) ∞ 1291 князь Генрих I фон Верле († 1291)
 Елизавета († до 1298) ∞ 1294 граф Иоганн Ольденбургский († 1316)
 Елена ∞ граф Конрад III фон Вернигероде
 Агнесса († ок. 1314) ∞ граф Вернер I фон Хадмерслебен († 1292)

Предки

Примечания

Источники 
 Walter Deeters: Johann. In: Neue Deutsche Biographie (NDB). Band 10, Duncker & Humblot, Berlin 1974, ISBN 3-428-00191-5, S. 477 f. (Digitalisat).
 Karl Janicke: Johann, Herzog von Braunschweig. In: Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). Band 14, Duncker & Humblot, Leipzig 1881, S. 177.

Герцоги Брауншвейг-Люнебурга
Правители Европы XIII века
Старший Люнебургский дом